

Населені пункти та їхні частини
 Небила — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Небила — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Небила — частина села Добешовиці в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Небила — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки